Milan Hnilička, češki hokejist, * 25. junij 1973, Litoměřice, Češka.

Hnilička je kariero začel pri klubu HC Kladno v češkoslovaški ligi. Leta 1991 je bil kot 70. izbran na NHL naboru s strani kluba New York Islanders, v ligi NHL pa je branil za klube New York Rangers, Atlanta Thrashers in Los Angeles Kings. Ob tem je branil še za klube Sparta Praga, HC Liberec in Slavija Praga v češki ligi ter Salavat Julajev Ufa v ruski ligi, ki jo je s klubom osvojil v sezoni 2007/08.

Za češkoslovaško reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1992 in Svetovnem prvenstvu 1992, kjer je obakrat osvojil bronasto medaljo, za češko reprezentanco pa na dveh olimpijskih igrah, kjer je osvojil zlato in bronasto medaljo, in sedmih svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil tri zlate, eno srebrno in dve bronasti medalji.

Statistika kariere

|-
| HC Kladno
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 24
|
|
|
|
|
| 3.77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 90
|
| 4
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.78
| .864
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češkoslovaška liga
| 90/91
|
| 40
|
|
|
|
|
| 2.78
| .904
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 91
|
| 5
| 7
|
|
|
|
| 3.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 91
|
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češkoslovaška liga
| 91/92
|
| 37
|
| 0
| 1
| 1
| 10
| 3.66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 92
|
| 6
|
|
|
|
|
| 3.65
| .853
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Swift Current Broncos
| WHL
| 92/93
|
| 65
|
| 0
| 0
| 0
| 6
| 3.36
|
|
| 17
|
|
|
|
|
| 3.18
|
|-
| Richmond Renegades
| ECHL
| 93/94
|
| 43
|
| 0
| 3
| 3
| 10
| 4.05
| .883
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Salt Lake City Golden Eagles
| CHL
| 93/94
|
| 9
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.93
| .892
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Oshawa Generals
| OHL
| 94/95
|
| 15
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.53
| .890
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 95/96
|
| 33
|
|
|
|
|
| 2.83
| .915
|
| 8
|
|
|
|
|
| 2.98
|
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 96/97
|
| 48
|
|
|
|
| 6
| 2.63
| .927
|
| 3
|
|
|
|
|
| 5.56
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 1
| 9
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.00
| .885
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Evropska liga
| 97/98
|
| 2
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 5.40
| .833
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 97/98
|
| 49
|
| 0
| 0
| 0
| 6
| 2.09
| .937
|
|
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.94
| .916
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 98
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Evropska liga
| 98/99
|
| 4
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.45
| .929
|
| 2
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.81
| .805
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 98/99
|
| 50
|
|
|
|
| 12
| 2.27
|
|
| 8
| 8
|
|
|
|
| 1.50
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 9
| 12
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.24
| .911
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hartford Wolf Pack
| AHL
| 99/00
|
| 36
|
| 0
| 2
| 2
| 0
| 2.15
| .928
|
| 3
|
| 0
| 0
| 2
| 0
| 3.63
| .854
|-
| New York Rangers
| NHL
| 99/00
|
| 2
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.49
| .886
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Atlanta Thrashers
| NHL
| 00/01
|
| 36
|
| 0
| 0
| 0
| 4
| 3.35
| .890
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 9
| 9
| 0
| 0
| 0
| 2
| 1.44
| .952
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Atlanta Thrashers
| NHL
| 01/02
|
| 60
|
| 0
| 2
| 2
| 8
| 3.19
| .908
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 5
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.81
| .917
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Atlanta Thrashers
| NHL
| 02/03
|
| 21
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.56
| .893
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Wolves
| AHL
| 02/03
|
| 15
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.36
| .922
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 03/04
|
| 2
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.75
| .881
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Manchester Monarchs
| AHL
| 03/04
|
| 20
|
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2.58
| .908
|
| 2
|
| 0
| 0
| 1
| 0
| 2.37
| .914
|-
| HC Liberec
| Češka liga
| 04/05
|
| 46
|
|
|
|
| 33
| 2.32
| .928
|
| 12
|
|
|
|
| 12
| 2.74
| .927
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 1
| 9
|
|
|
|
| 0.00
| 1.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Liberec
| Češka liga
| 05/06
|
| 45
|
|
| 2
| 2
| 31
| 1.70
| .940
|
| 4
| 5
|
| 0
| 2
| 0
| 3.80
| .861
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 06
|
| 3
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.82
| .878
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 9
| 9
|
|
|
|
| 2.63
| .893
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Liberec
| Češka liga
| 06/07
|
| 40
|
|
| 0
| 0
| 4
| 1.82
| .944
|
| 12
|
|
| 0
| 0
| 0
| 2.85
| .916
|-
| HC Liberec
| Češka liga
| 07/08
|
| 15
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.02
| .937
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Salavat Julajev Ufa
| Ruska liga
| 07/08
|
| 9
|
| 0
| 0
| 0
| 4
| 1.95
|
|
| 1
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.02
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 08
|
| 6
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.59
| .878
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Liberec
| Češka liga
| 08/09
|
| 22
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.19
| .910
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slavija Praga
| Češka liga
| 09/10
|
| 3
|
| 0
| 0
| 0
| 
| 4.38
| .833
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Viri 

 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Olimpijski tekmovalci za Češko
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Češko
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (New York Islanders)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1991
Hokejisti HC Kladno
Hokejisti Swift Current Broncos
Hokejisti Richmond Renegades
Hokejisti Salt Lake City Golden Eagles
Hokejisti Oshawa Generals
Hokejisti HK Sparta Praga
Hokejisti Hartford Wolf Pack
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Atlanta Thrashers
Hokejisti Chicago Wolves
Hokejisti Los Angeles Kings
Hokejisti Manchester Monarchs
Hokejisti HC Liberec
Hokejisti Salavat Julajev Ufa
Hokejisti HK Slavija Praga